OMAP steht für:

 Open Multimedia Application Platform, eine Prozessorarchitektur von Texas Instruments
 Operations, Maintenance and Administration Part, ein Teil des Signalisierungssystems Signalling System 7, siehe Signalling System 7#OMAP – Operations, Maintenance and Administration Part

Abkürzung